Арме́рия () — род цветковых растений семейства .

Ботаническое описание 

Многолетние травянистые растения.

Листья простые, линейно-ланцетные, цельнокрайние, сидячие, многочисленные, формируют прикорневую розетку.

Цветки обоеполые, собраны в головчатое соцветие. Пять чашелистиков срастаются в трубчатую чашечку. Пять лепестков цвета от белого до тёмно-пурпурного срастаются у основания. Пять тычинок располагаются простым кругом.

Плод односемянный.

Распространение 
В ареал рода входят Северная Америка, юг Южной Америки, Европа, Западная Азия (север Сибири) и Северная Африка.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 95 видов, некоторые из них:

Хозяйственное значение и применение 
Многие виды рода Армерия выращиваются как декоративные садовые растения. Предпочитают солнечные места, хорошо растут в каменистых садиках.

Примечания

Литература 

 
 Fischer M. A., Adler W. & Oswald K. Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. — Linz, 2005. — ISBN 3-85474-140-5
 

Свинчатковые
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Декоративные садовые растения